Fitzroy Simpson (Bradford-on-Avon, 26 de fevereiro de 1970) é um ex-futebolista profissional jamaicano, meio-campo.

Carreira 
Simpson integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998